«Автомобилист»— стадион в САО г. Москвы, расположенный по адресу ул. Вятская, 41.

История 
«Автомобилист» — один из старейших стадионов Москвы. Построен в 1940 году, до 1960-х годов назывался стадион фабрики «Свобода», «Пищевик», «Спартак». В 2007 году на арене прошла реконструкция.

Использование 
На стадионе домашние матчи первенства страны проводили команды «Пищевик» (в 1939—1940-годах), «Красная Пресня» (1979—1980), «Велес» (2017).

С 2002 года стадион является домашним для команды «Савеловская» (спортивная школа № 75).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Стадионы Москвы
Савёловский район